Dermacentor — род иксодовых клещей из подсемейства Rhipicephalinae.

Описание 
Все фазы имеют краевые глаза, как правило, овальные. Характерен пастбищный тип подстерегания. Цикл развития трёх-, двух- или однохозяинный.

Классификация 
В мировой фауне 8 подродов, из которых в Палеарктике встречается 4, в фауне бывшего СССР 3 подрода: Dermacentor (s. str.), Serdjukovia, Asiacentor.

Подрод . Типовой вид , является единственным видом в подроде. Встречается в Европе и Азии до Западного Саяна, Западного Алтая, Саура и некоторых хребтов Тянь-Шаня. Цикл развития трёххозяинный.

Подрод . Типовой вид . Встречается Европу и Азию до Западного Саяна, Западного Алтая, Саура и некоторых хребтов Тянь-Шаня. Цикл развития трёххозяинный.

Подрод . Типовой вид . Встречается в Тянь-Шане, Гиссаре, Памиро-Алтае. Цикл развития трёххозяинный. Включает два вида: Dermacentor montanus и Dermacentor pavlovskyi.

Виды

По состоянию на 2019, известно 41 видов:
Dermacentor abaensis Teng, 1963
Dermacentor albipictus Packard, 1869 – зимний клещ
Dermacentor andersoni Stiles, 1908 – лесной клещ Скалистых гор
Dermacentor asper Arthur, 1960
Dermacentor atrosignatus Neumann, 1906
Dermacentor auratus Supino, 1897
Dermacentor bellulus Schulze, 1933
Dermacentor circumguttatus Neumann, 1897
Dermacentor compactus Neumann, 1901
Dermacentor confragus Schulze, 1933
Dermacentor dispar Cooley, 1937
Dermacentor dissimilis Cooley, 1947
Dermacentor everestianus Hirst, 1926
Dermacentor filippovae Apanaskevich & Apanaskevich, 2015
Dermacentor halli McIntosh, 1931
Dermacentor hunteri Bishopp, 1912
Dermacentor imitans Warburton 1933
Dermacentor kamshadalus Neumann, 1908
Dermacentor laothaiensis Apanaskevich et al., 2019
Dermacentor latus Cooley, 1937
Dermacentor limbooliati Apanaskevich & Apanaskevich, 2015
Dermacentor marginatus Sulzer, 1776
Dermacentor montanus Filippova & Panova, 1974
Dermacentor nitens Neumann, 1897
Dermacentor niveus Neumann 1897
Dermacentor nuttalli Olenev, 1928
Dermacentor occidentalis Marx, 1892 - клещ Тихоокеанского побережья
Dermacentor panamensis Apanaskevich & Bermúdez, 2013
Dermacentor parumapertus Neumann, 1901
Dermacentor pasteuri Apanaskevich et al., 2020
Dermacentor pavlovskyi Olenev 1927
Dermacentor pomerantzevi Serdyukova, 1951
Dermacentor pseudocompactus Apanaskevich & Apanaskevich, 2016
Dermacentor raskemensis Pomerantsev, 1946
Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 – луговой клещ
Dermacentor rhinocerinus Denny, 1843
Dermacentor silvarum Olenev 1931
Dermacentor sinicus Schulze, 1932
Dermacentor steini Schulze, 1933
Dermacentor taiwanensis Sugimoto, 1935
Dermacentor tamokensis Apanaskevich & Apanaskevich, 2016
Dermacentor ushakovae Filippova & Panova 1987
Dermacentor variabilis Say, 1821 – американский собачий клещ

Хозяйственное значение некоторых представителей 
Dermacentor marginatus (пастбищный клещ) — переносчик возбудителей клещевого североазиатского риккетсиоза, омской геморрагической лихорадки, геморрагической лихорадки Крым-Конго, клещевого энцефалита; носитель возбудителей чумы, туляремии, Ку-лихорадки, бруцеллёза; распространён в РФ на юге европейской части, Западной Сибири, в Средней Азии и Казахстане.

Dermacentor reticulatus (луговой клещ) — типичный обитатель зоны лиственных и смешанных лесов в Европе и Сибири. Предпочитает открытые пространства — лесные поляны, опушки леса, луга, пастбища, способен переносить затопление, обитает на заливных лугах, может встречаться на газонах. В местах выпаса скота создаются очаги массового размножения клеща Dermacentor reticulatus. Отличается высокой холодостойкостью. Активность луговых клещей начинается раньше, чем у таёжных клещей. При появлении проталин возможны укусы клещами Dermacentor reticulatus. Наибольшая активность луговых клещей в апреле — мае. На осень приходится второй, меньший пик активности.

Dermacentor niveus кусает лошадь, рогатый скот, овец, человека.

Dermacentor nuttali – типичная степная форма, населяют открытые сухие ландшафты южных районов Восточной Сибири, Забайкалья, Монголии и горные степи Алтая.  В естественных биоценозах Прибайкалья для вида характерно наличие двух пиков активности, первый, высокий, в апреле и второй, менее выраженный, во второй половине августа и сентябре. В регионе D. nuttalli является одним из основных переносчиков возбудителя клещевого сыпного тифа, который сохраняется в клеще на протяжении всего жизненного цикла и может передаваться следующему поколению. Также этот вид играет роль в поддержании циркуляции возбудителя туляремии. К особенностям жизненного цикла клещей рода Dermacentor относится прохождение всех фаз в течение одного года и способность голодных имаго выдерживать две-три зимовки. 

Dermacentor andersoni и Dermacentor variabilis (американский собачий клещ), встречающиеся в США и Канаде, передают человеку Rickettsia rickettsii. Симптомы появляются спустя 3-12 сут после укуса инфицированным клещом. Они включают лихорадку, сильную головную боль, внезапный озноб (см. Риккетсиозы). Укус Dermacentor andersoni и Dermacentor variabilis может вызвать клещевой паралич из-за нейротоксина, который вызывает быстро прогрессивный квадрипарез подобный синдрому Гийена-Барре. Нейротоксин предотвращает предсинаптический выпуск ацетилхолина от нейромускульных соединений. В условиях эксперимента Dermacentor variabilis передает возбудителя лихорадки Скалистых гор. Настоящим переносчиком последней является D. Andersoni venustus. При укусе Dermacentor variabilis развиваются быстро прогрессирующая мышечная слабость в конечностях, атаксия, горизонтальный нистагм и симптом Бакинского.

Распространение 
Космополитный род, видовое разнообразие снижено в неотропической и австралийской областях.

Примечания

Литература 
 Колонин Г. В. 1984. Распространение иксодовых клещей. М., Наука, 96 с.
 Померанцев Б. И. 1950. Иксодовые клещи (Ixodidea). Сер. Фауна СССР. Паукообразные. Л., Т. 4., (2): 224 с.
 Сердюкова Г. В. 1956. Иксодовые клещи фауны СССР. М., Л., Изд-во АН СССР, 122 с.

Иксодовые клещи